Аке́ла () — персонаж из сборника рассказов «Книга джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга, азиатский волк, наставник и опекун Маугли. На протяжении многих лет был вожаком своей стаи.

Образ 
Само слово «Акела» на хинди означает «одинокий». Киплинг пояснял свой выбор имени для наставника Маугли звучностью имени «Акела», которое, как и подобает имени вожака стаи, может легко звучать в виде завываний его соплеменников и раскатываться по бескрайним просторам на далёкие расстояния.

Как отмечает научный сотрудник Городского университета Нью-Йорка Шамутал Нойманн, вместе с пантерой Багирой (в английской версии это леопард-самец) Акела являет собой литературное воплощение отцовской фигуры для главного героя книг о приключениях Маугли. Тем не менее, для цельности образа отца, Киплинг сделал его коллективным — Акеле, принявшему на себя основной груз ответственности за судьбу Маугли, помогают играть роль отца мудрый питон Каа, сонный медведь Балу и слон Хатхи, тем самым довершая образ.

Профессор  Уильям Ярбро констатирует, что с уходом прирождённого аристократа Акелы в одинокие странствия, стая окончательно отбивается от рук — бандитские замашки берут верх.

«Акела промахнулся!» 
Единоличную власть Акелы над волчьей стаей с самого начала повествования постоянно подрывает тигр Шер-Хан и его верный приспешник шакал Табаки, которые следят за каждым шагом Акелы, пытаясь дискредитировать его в глазах волчьей стаи. И стоит стареющему Акеле упустить добычу во время очередной охоты, они не дают этому незначительному происшествию пройти незамеченным и раздувают из него настоящий скандал внутри волчьего сообщества, голося: «Акела промахнулся!».

Эта хрестоматийная фраза, впоследствии став крылатым выражением, употребляется по сей день в контексте общественно-политических интриг, когда оппоненты того или иного политика, государственного или общественного деятеля пытаются акцентировать внимание общества на незначительной оплошности, им допущенной, а также иносказательно: о чьём-либо серьёзном просчёте, ошибке, или в качестве иронического комментария к поведению человека, который откровенно злорадствует ошибке своего ближнего. Сам Киплинг комментирует этот эпизод следующим образом: «Когда вождь стаи промахивается, его зовут мёртвым волком, хотя он ещё жив, потому что жить ему уже остаётся недолго».

Примечания

Источники 

Вымышленные волки
Вымышленные говорящие животные
Персонажи «Книги джунглей»